Instituto Nacional de Estadística y Censos (span. für Nationales Statistikinstitut) ist der Name folgender Behörden:

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentinien) (INDEC)
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (Costa Rica) (INEC)
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ecuador) (INEC)
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), früherer Name des Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) in Nicaragua